Munari est un nom de famille notamment porté par : 

 Bruno Munari (1907-1998), artiste plasticien italien ;
 Claudine Munari (1953-), femme politique congolaise ;
 (1983-), coureur du combiné nordique italien ;
 Gianni Munari (1983-), footballeur italien ;
 Sandro Munari (1940-), pilote de rallye italien ;
 Ulisse Munari (1960-), astronome italien ;
 Vittorio Munari (1951-), joueur et entraîneur italien de rugby à XV.

Autres 
 (7599) Munari, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.